Список трамваїв, вироблених в Польщі – Список трамваїв, вироблених в Польщі після Другої світової війни.

Трамваї
Трамвайні системи Польщі
Списки:Польща
Списки:Транспорт